Алфонсо Медина има више значења:

 Алфонсо Медина (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алфонсо Медина (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Алфонсо Медина, Ел Капричо (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику